Okręty US Navy o nazwie USS "Redhead":
 Pierwszy "Redhead" (AMS-34) był trałowcem przybrzeżnym typu YMS-136, który był w służbie w latach 1944-1957.
 Drugi "Redhead" (AM-409) miał być trałowcem, ale jego budowa została anulowana 11 sierpnia 1945.
Redhead